Ébroïn ou Eberwin (littéralement « Ami du Sanglier ») est un anthroponyme masculin d'origine germanique, porté notamment par :

 Ébroïn (mort en 684), maire du palais de Neustrie ;
 Ébroïn (mort en 854), évêque de Poitiers ;
 Ébroïn de Helfenstein (mort en 1152), saint catholique allemand.